9 till 5 eller 9 to 5 kan syfta på

 9 till 5 (film) – en amerikansk komedifilm från 1980 i regi av Colin Higgins, originaltitel Nine to Five
 9 till 5 (TV-serie) – en uppföljare till filmen
 9 to 5 (Dolly Parton-låt), som ingick i filmen och var signaturmelodi till TV-serien
 9 to 5 (Sheena Easton-låt) – en sång skriven av Dolly Parton till filmen "9 till 5" och ursprungligen inspelad av henne på albumet "9 to 5 and Odd Jobs"
 9 to 5 (Lady Sovereign-låt) – en sång från 2005 med Lady Sovereign och The Ordinary Boys